Austria:
 Moosbrunn – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Wien-Umgebung

Inne:
 Moosbrunn – pałac

Zobacz też:
 Moosbronn